Ворфилд има више значења:
 Ворфилд (Вирџинија)
 Ворфилд (Кентаки)